

Geografia
Italia
Mercatello sul Metauro – comune in Provincia di Pesaro e Urbino
Mercatello – frazione di Castel Ritaldi in provincia di Perugia
Mercatello – frazione di Marsciano in provincia di Perugia
Mercatello – quartiere di Salerno
Passo del Mercatello – valico dell'Appennino ligure che mette in comunicazione la val Nure con la val Trebbia, in provincia di Piacenza

Altro
Parco del Mercatello – parco nell'omonimo quartiere di Salerno